El nombre Martín Rivas puede referirse a:

Personas 

 Martín Rivas, actor español;
 Martín Rivas, futbolista uruguayo;
 Santiago Martin Rivas, exmilitar, jefe del Grupo Colina en el Perú;

Novelas 

 Martín Rivas, novela de costumbres político-sociales de Chile.

Televisión 

 Martín Rivas, telenovela de 1970 de TVN, Chile.
 Martín Rivas, telenovela de 1979 de TVN, Chile, basada en la primera, pero mejorada.
 Martín Rivas, telenovela de 2010 de TVN, Chile.